Куартас — фамилия.
 Куартас, Карлос Энрике (1940—2011) — колумбийский шахматист, международный мастер (1975).
 Куартас, Хайме (род. 1975) — колумбийский шахматист, гроссмейстер (2009).